Арбитражный суд — постоянно действующий орган государственной власти, осуществляющий правосудие в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

 В Российской Федерации — орган судебной власти, занимающийся рассмотрением споров, связанных с профессиональным участием в гражданском обороте, в частности, связанных с предпринимательской деятельностью, и некоторых других категорий споров, отнесённых к его компетенции Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.
 Арбитражный суд Бельгии — прежнее название Конституционного суда Бельгии.
 Арбитражные суды Украины переименованы в хозяйственные ().
 В большинстве зарубежных стран арбитраж, арбитражный суд — наименование третейского суда.

Арбитражные суды в России 

Арбитражные суды, действующие в Российской Федерации в настоящее время, пришли на смену органам государственного и ведомственного арбитражей. 1 октября 1991 года на территории РСФСР упразднены арбитражи и другие органы в системах министерств, государственных комитетов, ведомств и иных объединениях. В соответствии с федеральным конституционным законом «Об арбитражных судах в Российский Федерации», арбитражные суды являются федеральными судами и входят в судебную систему Российской Федерации. Они разрешают экономические споры, возникающие из гражданских, административных и иных правоотношений. Дела, которые подведомственны арбитражным судам, должны рассматриваться в первой инстанции арбитражными судами республик, краев, областей, городов федерального значения, автономных областей и округов.

Задачи арбитражных судов в России 

Задачами судопроизводства в арбитражных судах являются:
 защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность, а также прав и законных интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц в указанной сфере;
 обеспечение доступности правосудия в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности;
 справедливое публичное судебное разбирательство в разумный срок независимым и беспристрастным судом;
 укрепление законности и предупреждение правонарушений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности;
 формирование уважительного отношения к закону и суду;
 содействие становлению и развитию партнёрских деловых отношений, формированию обычаев и этики делового оборота.

Функции арбитражных судов в РФ 
 разрешение споров, возникающих в процессе осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности;
 ведение статистического учёта и осуществление анализа статистических данных о своей деятельности;
 предупреждение нарушения законодательства в экономической сфере жизни общества;
 установление и реализация международных связей и контактов в установленном законом порядке.

Подведомственность и подсудность арбитражных судов в РФ 
Подведомственность дел арбитражным судам регулируется в главе 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации от 24.07.2002 N 95-ФЗ. Арбитражным судам подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности:
 дела, возникающие из гражданских правоотношений (рассматриваются в порядке искового производства);
 дела, возникающие из административных и иных публичных правоотношений (рассматриваются в порядке административного судопроизводства):
 об оспаривании нормативных правовых актов, затрагивающих права и интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, если рассмотрение таких дел в соответствии с федеральным законом отнесено к компетенции арбитражного суда;
 об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий органов и должностных лиц, которыми затрагиваются права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономический деятельности;
 о привлечении организаций и индивидуальных предпринимателей к административной ответственности и об оспаривании решений административных органов о привлечении к административной ответственности;
 о взыскании с организаций и граждан, осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность, обязательных платежей, санкций;
 дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение (рассматриваются в порядке особого производства);
 дела об оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов;
 дела о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений;
 дела, отнесённые к специальной подведомственности:
 о несостоятельности (банкротстве);
 по корпоративным спорам;
 по спорам об отказе в государственной регистрации, уклонении от государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;
 по спорам, вытекающим из деятельности депозитариев, связанной с учётом прав на акции и иные ценные бумаги и с осуществлением предусмотренных федеральным законом иных прав и обязанностей;
 по спорам, вытекающим из деятельности государственных корпораций и связанным с их правовым положением, порядком управления ими, их созданием, реорганизацией, ликвидацией, организацией и полномочиями их органов, ответственностью лиц, входящих в их органы;
 по спорам о защите интеллектуальных прав с участием организаций, осуществляющих коллективное управление авторскими и смежными правами, а также по спорам, отнесённым к подсудности Суда по интеллектуальным правам;
 о защите деловой репутации в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Виды подсудности дел арбитражным судам
 родовая подсудность
 подсудность арбитражных судов субъектов РФ
 подсудность федеральных арбитражных судов округов
 подсудность Суда по интеллектуальным правам
 подсудность Судебной коллегии ВС РФ по экономическим спорам
 территориальная подсудность
 общая территориальная подсудность (подсудность по месту нахождения или месту жительства ответчика)
 подсудность по выбору истца
 договорная подсудность
 исключительная подсудность

Классификация арбитражных судов в России 
 Арбитражные суды субъектов Российской Федерации — создаются в республиках, краях, областях, городах федерального значения, автономных областях, автономных округах. Дела рассматриваются по первой инстанции, обычно единолично. К полномочиям относятся:
 рассмотрение всех дел, подведомственных арбитражным судам, за исключением дел, отнесённых к компетенции Федеральных арбитражных судов округов и Верховного Суда РФ
 пересмотр по новым и вновь открывшимся обстоятельствам принятых им и вступивших в законную силу судебных актов
 изучение и обобщение судебной практики
 анализ судебной статистики

В настоящий момент функционирует 85 арбитражных судов субъектов Федерации. Срок вступления решения суда 1-й инстанции в законную силу — 1 месяц со дня формирования судом решения в полном объёме (по установленной форме). Часто в завершение судебного процесса оглашается лишь резолютивная часть (краткое решение), тогда как полное решение (с вводной, описательной и мотивировочной частью) оформляется позже. По отдельным категориям дел рекомендовано немедленное оформление решения суда в полном объёме.

 Арбитражные апелляционные суды — создаются два суда на один судебный округ. Арбитражный апелляционный суд действует в составе президиума и судебных коллегий. К полномочиям суда относятся проверка в апелляционной инстанции законности и обоснованности судебных актов, не вступивших в законную силу, рассмотренные арбитражными судами первой инстанции субъектов РФ, пересмотр по новым и вновь открывшимся обстоятельствам принятых им самим судебных актов, анализ судебной статистики. Всего в Российской Федерации функционирует 21 арбитражный апелляционный суд;

  Арбитражные суды округов — создаются по одному в каждом судебном округе. Округ охватывает несколько субъектов Российской Федерации. Всего таких судов 10. К полномочиям относятся: рассмотрение по первой инстанции дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение решения арбитражного суда в разумный срок, проверка в кассационном порядке законности вступивших в законную силу судебных актов по делам, рассмотренным арбитражными судами первой и апелляционной инстанции, пересмотр по новым и вновь открывшимся обстоятельствам принятых им и вступивших в законную силу судебных актов. АС округа изучает и обобщает судебную практику, анализирует судебную статистику, а также подготавливает предложения по совершенствованию законов и иных нормативных правовых актов, обращается в Конституционный Суд РФ с запросом о проверке конституционности закона, примененного или подлежащего применению в данном деле,

 Суд по интеллектуальным правам — суд по интеллектуальным правам является специализированным арбитражным судом, рассматривающим в пределах своей компетенции дела по спорам, связанным с защитой интеллектуальных прав, в качестве суда первой и кассационной инстанций.
 Высший арбитражный суд Российской Федерации — упразднён в соответствии с Законом Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 5 февраля 2014 г. N 2-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации».

Арбитражи в Казахстане 
В Казахстане первые арбитражные суды были созданы в 1993 г., это Арбитражная комиссия при Торгово-промышленной палате Республики Казахстан и Международный третейский суд при Юридическом центре «JUS».

28 декабря 2004 году были приняты Законы РК «О третейских судах» и «О международном коммерческом арбитраже», существовало два типа арбитражей, это третейские суды, уполномоченные рассматривать споры только между резидентами Казахстана и международные коммерческие арбитражи, рассматривающие споры как между нерезидентами, так и между резидентами РК и нерезидентами.

Законом РК от 8 апреля 2016 г. «Об арбитраже» понятия «третейский суд» и «международный коммерческий арбитраж» были объединены, а ст. 59 данного закона было предписано: «в течение двух лет со дня введения в действие настоящего Закона внести соответствующие изменения в свои положения, уставы или регламенты».

Согласно ст. 4 данного закона: «Арбитражи в Республике Казахстан не могут быть образованы государственными органами, государственными предприятиями, а также субъектами естественных монополий и субъектами, занимающими доминирующее положение на рынке товаров и услуг, юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых прямо или косвенно принадлежат государству, их дочерними и зависимыми организациями, а также банками второго уровня, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций».

Также с учётом требований закона была создана Арбитражная палата Казахстана, некоммерческая организация, представляющая собой объединение постоянно действующих арбитражей, арбитров, создаваемое в целях обеспечения благоприятных условий для реализации, стимулирования и поддержки деятельности арбитражей в Республике Казахстан.

Учредителями и членами Арбитражной палаты Казахстана выступили: Арбитражный центр НПП РК «Атамекен», Арбитраж при ОЮЛ «Союз предпринимателей Казахстана», ТОО «Международный арбитраж по Западно-Казахстанской области», Казахстанский Международный Арбитраж (Алматы) и другие арбитражи, по состоянию на 25 июня 2021 г. палата насчитывает 17 членов.Согласно ст. 14 закона РК от 7 декабря 2015 года «О Международном финансовом центре „Астана“» был создан Международный арбитражный центр, рассматривающий дела на английском языке.

Интересные факты 
По словам Председателя Арбитражного суда города Москвы О. М. Свириденко, самое большое дело, хранящееся в архиве Арбитражного суда города Москвы, «…состояло из 1400 томов. Каждый том — это 150 листов».

Примечания

Литература 
 Федеральный конституционный закон «Об арбитражных судах в Российский федерации»
 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации
 Закон РФ «О международном коммерческом арбитраже»
 Гуценко К. Ф., Ковалев М. А. Правоохранительные органы. Учебник для юридических вузов и факультетов. Издание 5-е, переработанное и дополненное. Под ред. К. Ф. Гуценко. М.: Издательство «Зерцало», 2000. — 259 с.